Арми () — коммуна во французском департаменте Эн, округа Белле, кантона Вирьё-ле-Гран.

Географическое положение 
Арми лежит на высоте 720 м над уровнем моря, в 21 км юго-восточнее города Амберьё-ан-Бюже, в горах Юры.

История 
Арми впервые упоминается в документах XII века. В средние века он принадлежал графам Савойским, а по Лионскому договору 1601 года отошёл во владение Франции.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 20 человек.

Экономика и промышленность 
Население занято преимущественно сельским и лесным хозяйством.

Примечания

Ссылки 

Коммуны департамента Эн